Amerikai Egyesült Államok
 Vail (Arizona)
 Vail (Colorado)
 Vail (Iowa)
 Vail (Washington)
 Vail-tó, Kalifornia

Nevek
 Vail, családnév